Il doppio del torneo di tennis Brasilia Challenger 1994, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Bill Barber e Ivan Baron che hanno battuto in finale Nelson Aerts e Danilo Marcelino 6-0, 7-5.

Teste di serie 

 Juan-Carlos Bianchi /  Donald Johnson (primo turno)
 Otavio Della /  Marcelo Saliola (primo turno)

 Luiz Mattar /  Jaime Oncins (primo turno)
 Pablo Albano /  Andres Zingman (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Brasilia Challenger 1994